Repetto è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Rapetti, Rapetto, Repetti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è presente prevalentemente nel genovese e nell'alessandrino.

Potrebbe derivare dalla rapa o dal francese rat petit, "piccolo topo"; una terza ipotesi lo vuole derivato dal prenome germanico Rappold.

In Italia conta circa 1937 presenze. Le varianti sono più rare e hanno all'incirca le stesse zone di diffusione; fa eccezione Rapetti, il quale ha anche un ceppo nel milanese e nel lodigiano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani